Norinco, une entreprise chinoise d'armement.
 Norinco France, une entreprise française de métallurgie.

Voir aussi 
 Norinco CQ M311, un fusil d'assaut.
 Norinco QBB-95, une mitrailleuse légère.
 Norinco QSZ-92, un pistolet semi-automatique.
 Norinco Type 63 Light Amphibious Tank, un char léger amphibie.
 Norinco Type 86S, la version de tir sportif d'un fusil d'assaut.